Nom anglo-saxon d'origine écossaise.

Patronyme
 Al Kilgore, 1927 - 1983, artiste américain.

Personnages de fiction
 Kilgore Trout, dans les romans de Kurt Vonnegut.
 le lieutenant-colonel Kilgore, dans le film Apocalypse Now.

Toponymes

 Kilgore, une ville située en limite des comtés de Gregg et de Rusk, au Texas.

Homonymie de patronyme